Kabinett Salisbury steht für folgende Regierungen des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Irlands:

 Kabinett Salisbury I (1885 bis 1886)
 Kabinett Salisbury II (1886 bis 1892)
 Kabinett Salisbury III (1895 bis 1902)